Åke Soop, född 1 juni 1584, död efter 1648, var häradshövding i Ulleråkers och Håbo härader 1614 och  i Väne härad 1642.

Han var son till Hans Åkesson Soop och blev student vid Uppsala universitet 20 februari 1601 och i Rostock i november 1602.

Han var gift sedan 13 december 1612 med Anna Svan, (1676-1638), dotter till ståthållaren Arvid Göransson Svan och Christina Ribbing (släkten Ribbing)

Barn:

Erik Åkesson Soop, född 1613 landshövding; död 1674.
Arvid (1618-1638)

Åke Soop är begravd i Lidköpings kyrka

Källor 
Elgenstiernas svenska adelns ättertavlor
Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, band 4 (Stockholm 1864)
Sveriges Ridderskap och Adels kalender 2004 (Stockholm 2003)
Soop- ättens hemsida

Män
Födda 1584
Avlidna 1600-talet
Svenska häradshövdingar
Åke